Бучек (син Толуя) — чингізид, учасник західного походу монголів.

Населені пункти та їхні частини

 Бучек — гміна в Лаському повіті Лодзинського воєводства
 Бучек — село в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бучек — село в гміні Боброво Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бучек — село в гміні Шпротава Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Бучек — село в гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Бучек — село в гміні Посвентне Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Бучек — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Бучек — село в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Бучек — село в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Бучек — частина села Щуплінкі в гміні Ксьонжкі Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бучек — частина села Джонзна в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Бучек — частина села Стромецька-Воля в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Бучек — частина села Великий Бучек у гміні Рихталь Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Бучек — колонія в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бучек — колонія в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Бучек — осада в гміні Біскупець Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Бучек — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Бучек — лісова осада в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки